Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Detroit 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Evonne Goolagong 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Evonne Goolagong (finale)
 Billie Jean King (campionessa)
 Billie Jean King (semifinali)
 Virginia Wade (primo turno)
 Dianne Balestrat (semifinali)
 Sue Barker (terzo turno)
 Kathy Jordan (quarti di finale)
 Virginia Ruzici (quarti di finale)

 Kathy Jordan (terzo turno)
 Andrea Jaeger (quarti di finale)
 Betty Stöve (terzo turno)
 Kate Latham (primo turno)
 Anne Smith (terzo turno)
 Sherry Acker (primo turno)
 Roberta McCallum (terzo turno)
 Betty-Ann Dent (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Detroit 1980